Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Korszunow – rosyjski entomolog
 Nikołaj Korszunow – rosyjski muzyk
 Siergiej Korszunow – rosyjski piłkarz
 Władisław Korszunow – rosyjski rugbysta